Suosaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suosaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Suosaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Suosaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar